Le numéro 906 a été attribué à des routes de plusieurs départements français. Comme pour la plupart des numéros en 9XX, il s'agit d'anciennes routes nationales dont la charge avait été transférée aux départements dans les années 1970 ou d'anciens tronçons déviés.

Liste de RD 906 
Quelques routes départementales 906 sont issues de déclassements de routes nationales :
 ex-RN 6 dans la Côte-d'Or (tronçon déclassé à la suite du décret du ) et en Saône-et-Loire ;
 ex-RN 106 dans le Gard, la Lozère, la Haute-Loire (entre Saint-Paulien et La Chaise-Dieu), dans le Puy-de-Dôme (hors contournements) et dans l'Allier (entre Mariol et Vichy puis entre Magnet et Saint-Gérand-le-Puy) ;
 ex-RN 306 dans les Hauts-de-Seine, les Yvelines et en Eure-et-Loir ;
 ex-RN 406 dans la Meuse, en Meurthe-et-Moselle et dans la Moselle.
 Route départementale 906 (Yvelines)

Antennes 
 RD 906A : Ancien numéro de la RD 400 à Thiers ;
 RD 906B : Ancien numéro de la RN 106B dans l'Allier ;
 RD 906E : Section Saint-Yorre - Vichy et Magnet (Allier) - Saint-Gérand-le-Puy Depuis l'ouverture du contournement Sud-Ouest de Vichy classé RD 906.

Autres cas 
Dans la Haute-Loire, la section entre Coubladour et Cussac-sur-Loire (liaison RN 102-RN 88) ne faisait pas partie du réseau national.

Photos

Articles connexes 
 Réseau routier départemental français

906